Загю — фамилия. Известные носители:

 Загю, Михаил Михайлович (1875—1951) — российский и советский военачальник, генерал-майор российской армии, генерал-лейтенант советской армии.
 Загю, Николай Михайлович (1866 — не ранее 1919) — генерал-лейтенант российской армии, участник белого движения, брат М. М. Загю.
 Загю, Александр Михайлович (1906—2000) — советский конструктор ледоколов, инженер-генерал-директор Северного морского пути III ранга, сын М. М. Загю.